Cone Island (deutsch Kegel-Insel) ist der Name folgender Inseln:

 Cone Island, Insel der Aleuten, Alaska, Vereinigte Staaten
 Cone Island (Northland), Insel in der Region Northland, Neuseeland
 Cone Island (Marlborough), Insel in der Region Marlborough, Neuseeland

Siehe auch:
 Cono Island, Insel in der Antarktis